AIJA bezeichnet folgende Organisationen:

Afghanistan Independent Journalists Association, siehe: AIJA (Afghanistan)
Association of Investigative Journalists of Armenia, siehe: AIJA (Armenien)
Association Internationale des Jeunes Avocats, siehe: AIJA (Anwälte)

Aija ist der Name folgender Orte:

eine Provinz in der peruanischen Region Ancash, siehe: Provinz Aija
 Distrikt Aija, Distrikt in Ancash (Peru)
eine Kleinstadt in dieser Provinz, siehe: Aija (Peru)

Aija bezeichnet ferner:

eine südamerikanische Gottheit, siehe: Aija (Gottheit)
einen weiblichen Vornamen, siehe: Aija (Vorname)

Abkürzung